Przełom rzeki

 Przełom – wieś w woj. świętokrzyskim
 Przełom (Pierałom) – wieś na Białorusi, ośrodek kolonizacji w Puszczy Przełomskiej
 Przełom – manewr szachowy
 „Przełom” – konspiracyjne czasopismo ukazujące się w latach 1942–1943
 „Przełom” –  organ prasowy Okręgu XII Podlaskiego Narodowych Sił Zbrojnych (1943-1944)
 „Przełom” – dwutygodnik kolaboracyjny wydawany w latach 1944–1945
 „Przełom” – tygodnik ukazujący się od 1990
 Przełom – rosyjska grupa literacka działająca w Moskwie w latach 1923–1932
 Przełom – powieść Karola Bunscha z 1964 roku
 Przełom - w piwowarstwie powstawanie kłaczków w trakcie gotowania brzeczki

Przełomy w medycynie:
 Przełom tarczycowy hipermetaboliczny
 Przełom tarczycowy hipometaboliczny
 Przełom nadnerczowy
 Przełom nadciśnieniowy